A borboleta-salta-cercas (Lasiommata megera) é uma espécie de insetos lepidópteros, mais especificamente de borboletas pertencente à família Nymphalidae.

A autoridade científica da espécie é Linnaeus, tendo sido descrita no ano de 1767.

Trata-se de uma espécie presente no território português.

Referências

Ligações externas 
 Lasiommata megera - Biodiversity Heritage Library - Bibliografia
 Lasiommata megera - NCBI Taxonomy Database
 Lasiommata megera - Global Biodiversity Information Facility
 Lasiommata megera - Encyclopedia of Life

Lepidópteros de Portugal
Lasiommata megera
Lepidópteros descritos em 1767